Le tournoi de tennis de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972 se dispute du  au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Fiorella Bonicelli.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helga Masthoff et Pam Teeguarden.

En double mixte, la paire María-Isabel Fernández et Iván Molina enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Buenos Aires
1972 en Argentine
Tennis en novembre 1972
Tennis en décembre 1972